calabrese – rasa koni
 calabrese – odmiana winorośli, znana bardziej jako nero d'avola